Hämmerle ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Hämmerle (1881–1971), österreichischer Politiker (CS) und Stickereifabrikant
 Alessandro Hämmerle (* 1993), österreichischer Snowboarder
 Alma Hämmerle (1924–2016), deutsche Kommunalpolitikerin (CDU)
 Andrea Hämmerle (* 1946), Schweizer Politiker (SP)
 Christa Ehrmann-Hämmerle (* 1957), österreichische Historikerin
 Christian Hämmerle (1843–1916), deutscher Architekt und Oberamtsbaumeister
 Cliff Hämmerle (* 1969), deutscher Koch
 Doris Hager-Hämmerle (* 1970), österreichische Politikerin (NEOS)
 Elisa Hämmerle (* 1995), österreichische Kunstturnerin
 Frank Hämmerle (* 1952), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), Landrat im Landkreis Konstanz
 Franz Hämmerle (* 1949), deutscher Bildhauer, Theologe und Musiker
 Franz Martin Hämmerle (1815–1878), österreichischer Textilunternehmer
 Gerlinde Hämmerle (* 1940), deutsche Politikerin (SPD)
 Guntram Hämmerle (1821–1875), österreichischer Jurist und Politiker
 Hermann Hämmerle (1897–1981), österreichischer Richter und Hochschullehrer
 Hubert Hämmerle (* 1961), österreichischer Gewerkschaftsfunktionär
 Isa Hämmerle-Planta (1922–2012), schweizerische Kämpferin für die Frauenrechte im Kanton Graubünden
 Jasmine Keller-Hämmerle (* 1966), österreichische Triathletin
 Jonas Hämmerle (* 1998), deutscher Schauspieler
 Josef Hämmerle (1886–1939), österreichischer Politiker (CSP) und Stickereifabrikant
 Kathrin Stainer-Hämmerle (* 1969), österreichische Politik- und Rechtswissenschaftlerin
 Luca Hämmerle (* 1996), österreichischer Snowboarder
 Mario Hämmerle (* 1966), österreichischer Antiquitätenhändler und Sachverständiger

 Meinrad Hämmerle (1901–1973), österreichischer Politiker (NSDAP/SPÖ)
 Michael Hämmerle (* 1991), österreichischer Snowboarder
 Otto Hämmerle (1846–1916), österreichischer Textilindustrieller
 Rudolf Hämmerle (1904–1984), österreichischer Politiker (ÖVP), Ingenieur und Textilindustrieller
 Susanne Preglau-Hämmerle (* 1955), österreichische Publizistin
 Theodor Hämmerle (1859–1930), österreichischer Textilindustrieller und Mäzen
 Toni Hämmerle (1914–1968), deutscher Komponist
 Walter Hämmerle (* 1971), österreichischer Journalist

Hämmerle ist die Bezeichnung für:
 F. M. Hämmerle, österreichisches Textilunternehmen
 Hämmerle Maschinenbau, ein Unternehmen in Lustenau, Vorarlberg
 Hämmerle (Opfenbach), Ortsteil der Gemeinde Opfenbach, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Siehe auch:
 Hammerle
 Hemmerle
 Hämmerli